

Sigle 
 Times New Roman  – un carattere
 Train Navette Rapide  – servizio ferroviario marocchino

Codici 
 TNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ivato di Antananarivo (Madagascar)

Mineralogia 
 Tnr – abbreviazione di tenorite

Statistica 

 TNR – abbreviazione di Tasso netto di riproduzione

Note